Boshi peut faire référence à :
 Boshi, un Yoshi particulier ;
 Boshi, un coup spécifique lors d'une partie de go ;
  un film télévisé japonais (2008).

Voir aussi